Ю́рий (Георгий) Па́влович Ге́рман () — советский писатель, драматург, киносценарист. Лауреат Сталинской премии второй степени (1948).

Биография 
Родился  в Риге (ныне Латвия). Отец — Павел Николаевич Герман — был офицером русской армии, дослужившимся до штабс-капитана, мать — Надежда Константиновна Игнатьева, дочь поручика 177-го пехотного Изборского полка Константина Николаевича Игнатьева (делопроизводителя полкового суда, впоследствии штабс-капитана) — преподавательница русского языка. По семейной легенде, фамилия Герман появилась у дедушки писателя, который в младенчестве был подкинут в семью русского генерала, служившего в Польше. По словам сына Ю. П. Германа, кинорежиссёра Алексея Германа, она имела смысл «Божий человек» или «человек от Бога». Выйдя в запас в 1913 году, коллежский секретарь П. Н. Герман работал столоначальником Казённой палаты в Риге, а впоследствии счетоводом.

С отцом, офицером-артиллеристом, прошёл Гражданскую войну, окончил школу в Курске. Печатался с 1928 года, в 17 лет написал роман «Рафаэль из парикмахерской». Однако профессиональным литератором стал считать себя после выхода романа «Вступление» (1931), одобренного М. Горьким. В Ленинграде с 1929 года, учился в Техникуме сценических искусств.

В годы Великой Отечественной войны Ю. Герман служил писателем-литератором при отделе агитации и пропаганды Политического управления Северного флота в звании капитана административной службы и на Беломорской военной флотилии в качестве военного корреспондента ТАСС и Совинформбюро. Он всю войну пробыл на Севере. Из Архангельска часто вылетал в Мурманск, Кандалакшу, по несколько месяцев жил в Полярном, выезжал на ответственные участки фронта, посещал передовые позиции, ходил в походы на боевых кораблях Северного флота. Писатель подружился с журналистами «Правды Севера» и «Северной вахты», писал очерки и статьи для ТАСС, корреспонденции, заметки, и при этом ещё находил время для рассказов и повестей. За годы войны он написал несколько повестей («Би хэппи!», «Аттестат», «Студеное море», «Далеко на Севере») и пьес («За здоровье того, кто в пути», «Белое море»). За заслуги в годы Великой Отечественной войны награждён орденом Красной звезды. Член КПСС с 1958 года.

Автор исторического романа об эпохе Петра I «Россия молодая» (1952). По его повестям и рассказам поставлены кинофильмы А. Ю. Германа «Проверка на дорогах» и «Мой друг Иван Лапшин», фильмы «Торпедоносцы», «Дорогой мой человек», сериал «Россия молодая» и др.

В декабре 1963 года в составе группы режиссёров и актёров Ленфильма писатель посетил Париж, где гостил у своего двоюродного брата Константина Клуге. Второй раз Юрий Герман был в Париже уже тяжело больным, незадолго до своей смерти.

В 1936—1948 годах жил на Набережной реки Мойки, д. 25, в 1948—1967 годах — на Марсовом поле, д. 7 (мемориальная доска).

Умер 16 января 1967 года от лимфогранулематоза. Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

Творчество 
Главные герои произведений Германа — чекисты (цикл рассказов о Ф. Э. Дзержинском «Железный Феликс», «Лапшин» и др.) и медики (пьесы о Н. И. Пирогове «Сын народа» и «Друг народа»; трилогия «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за всё», 1958—1965; др.). Прообразом главного героя романов «Дорогой мой человек», «Дело, которому ты служишь», «Здравствуйте, доктор!», а также «Повести о докторе Николае Евгеньевиче» послужил главный врач городской больницы Сестрорецка, ныне городская больница № 40 Санкт-Петербурга, Николай Евгеньевич Слупский (1899—1964).

После поездки на Карельский фронт, зимой 1942—1943, появилась на свет новая повесть Юрия Германа «Далеко на Севере», также написанная в дневниковой форме. Затем писателя увлекла тема проводки караванов. Ю. Герман написал пьесу, которая первоначально называлась «Конвой». Но потом автор изменил её название, и на архангельской сцене она шла под названием «За здоровье того, кто в пути». Прототипом главного героя этой пьесы стал друг писателя Гогитидзе — отважный и находчивый капитан транспортного судна. Когда его судно шло в составе каравана из США в Архангельск, самолёты люфтваффе напали на транспорт. Возник пожар, но Гогитидзе не растерялся: экипаж открыл орудийный и пулемётный огонь по вражеским самолётам и отогнал их, спасая ценный боевой груз. Премьера пьесы состоялась 23 февраля 1943 года — в 25-ю годовщину Красной Армии и Военно-Морского флота СССР.

В Архангельске Юрий Герман заинтересовался событиями войны русских со шведами. Он находил время просматривать архивные материалы, прочитал немало книг о Петре I на Севере, о строительстве Новодвинской крепости, о Соломбальской и Вавчугской верфях, изучил культуру и быт Петровской эпохи. Он задумал написать пьесу о бесстрашном кормщике Иване Рябове, а впоследствии и роман о ратных подвигах моряков-северян в борьбе со шведами. На Севере он написал несколько очерков, увлекательно рассказывающих о зарождении русского морского флота и о его победах над шведами. В октябре 1943 года в кругу писателей и журналистов Юрий Павлович прочитал пьесу «У самого Белого моря». Перед слушателями, как живые, предстали Пётр Первый, лодейный кормщик Иван Рябов, строители и защитники Новодвинской крепости. Премьера пьесы, названной впоследствии «Белое море», состоялась на архангельской сцене в октябре 1944 года. Успех вдохновил писателя, и он приступил к работе над романом «Россия молодая». В мае и октябре 1945 года в газете «Правда Севера» были опубликованы его первые главы. В целом Герман писал это произведение 8 лет. Юрий Герман пробыл на Севере 4 года и всегда с добрым чувством вспоминал об этой поре. «Север, — говорил он, — обогатил меня как писателя».

В 1952 году Юрий Герман написал роман «Россия молодая». По этому роману впоследствии был поставлен многосерийный художественный фильм (реж. И. Я. Гурин). Впоследствии он создал роман-трилогию «Дело, которому ты служишь», посвящённую судьбе медика Владимира Устименко, его коллег и близких на фоне событий 1930—1950-х гг. Сокращённая фабула будущей трилогии легла в основу сценария художественного фильма «Дорогой мой человек». В трилогии нашёл художественное воплощение опыт автора, полученный во время службы на Северном флоте в годы войны. Многие страницы второй книги трилогии раскрывают героизм северных моряков, ходивших в конвоях. Один из ярких эпизодов книги, которая создана на основе подлинных фактов, — история гибели английского лётчика. Личные впечатления писателя от дружеских встреч с членами экипажей судов транспортного флота (большинство в них составляли архангельские моряки-поморы) дали материал для некоторых художественных образов книги. Заключительная часть трилогии — «Я отвечаю за всё» — была опубликована в 1964 году. Юрий Герман заканчивал её, будучи смертельно больным.

Работа в кино 
В 1936 году совместно с режиссёром Сергеем Герасимовым работал над сценарием кинофильма «Семеро смелых». В 1937—1938 годах писатель написал повести «Лапшин» и «Жмакин». Через много лет Юрий Герман вернулся к своим ранним повестям и объединил их в большой роман «Один год». Образы Лапшина и Жмакина сопровождали Германа всю жизнь. Они возникли вновь в сценарии к кинофильму «Верьте мне, люди» (1964). Экранизацию повести «Лапшин» её автор, режиссёр Алексей Герман, сын писателя, назвал «Мой друг Иван Лапшин». В последние годы жизни Юрий Герман был членом художественного совета киностудии «Ленфильм».

Семья 
 Первая жена (1928—1930) — Софья Александровна Хенкина (1910—1994), секретарь журнала «Звезда», младшая сестра фотографов Евгения и Якова Хенкиных; племянница народного артиста РСФСР Владимира Хенкина и артиста эстрады Виктора Хенкина; двоюродная сестра писателя и журналиста Кирилла Хенкина.
 Вторая жена (1930—1936) — Людмила Владимировна Рейслер (?—1985).
 Сын — искусствовед Михаил Юрьевич Герман (1933—2018).
 Третья жена (с 1936 года) — Татьяна Александровна Риттенберг (1904—1995), первым браком замужем за сценаристом Н. А. Коварским.
 Сын — кинорежиссёр Алексей Юрьевич Герман (1938—2013).
 Внук — кинорежиссёр и сценарист Алексей Алексеевич Герман (род. 1976).

Сочинения

Романы 
 «Рафаэль из парикмахерской» М., ОГИЗ — Молодая гвардия, 1931
 «Вступление» Л., Издательство писателей, 1931
 «Бедный Генрих» Л., Молодая гвардия, 1934
 «Наши знакомые» Л., Молодая гвардия, 1936
 «Один год» Л., Советский писатель, 1960
 «Россия молодая» М., Молодая гвардия, 1952
 «Подполковник медицинской службы», 1949
 «Дело, которому ты служишь» Л., Советский писатель, 1958
 «Дорогой мой человек» Л., Советский писатель, 1962
 «Я отвечаю за всё» Л., Советский писатель, 1965

Пьесы 
 Сын народа. Л.-М., Искусство, 1939
 Сёстры. Л.-М., Искусство, 1940
 Тёмной осенней ночью. М.-Л., Искусство, 1951
 За тюремной стеной. М., Искусство, 1957

Киносценарии 
 1936 — Семеро смелых
 1939 — Доктор Калюжный
 1941 — Боевой киносборник № 2 ''(новелла «Один из многих»)
 1947 — Пирогов
 1951 — Свет в Коорди
 1951 — Белинский
 1955 — Дело Румянцева
 1958 — Дорогой мой человек
 1958 — Сыновья идут дальше
 1963 — День счастья
 1964 — Верьте мне, люди
 1963 — Дай лапу, Друг!
 1968 — Наши знакомые

Экранизации 
 1963 — Слуша-ай!.. — телефильм по мотивам рассказов о Феликсе Дзержинском
 1977 — Садись рядом, Мишка! — фильм-драма по автобиографической повести «Вот как это было»
 1981 — Россия молодая — 9-серийный телефильм по одноимённому роману
 1981 — Торпедоносцы — фильм по повести «Здравствуйте, Мария Николаевна»
 1981 — Мой друг Иван Лапшин — криминальная драма по повести «Лапшин»
 1985 — Проверка на дорогах — по повести «Операция „С Новым годом!“» (фильм был снят в 1971 году под названием, одноименным с повестью; в прокат вышел только в 1986 году и в титрах годом съемки указан 1985)

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1948) — за сценарий кинокартины «Пирогов» (1947)
 орден Трудового Красного Знамени (31.01.1939)
 орден Красной Звезды (10.11.1944)
 медали

Примечания

Литература 

Публикации текстов
 
Воспоминания
 
 
Исследования
 
 
Справочные издания

Ссылки 
 Юрий Герман в кино, статья Олега Ковалова
 «Трубачи» Юрия Германа, статья Юрия Савоярова

 
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Авторы исторических романов
Русские писатели — авторы исторических романов
Персоналии:Ленфильм
Похороненные на Богословском кладбище